28. divizija'Seznam divizij z zaporedno številko 28'.

Seznam 
 Pehotne
 28. divizija (Združeno kraljestvo)
 28. pehotna divizija (ZDA)
 28. lahka pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi